

Lokalizacje

Niemcy 
 Offenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf

Osoby 
 Gerd Offenberg – niemiecki architekt
 Mario Offenberg – niemiecki socjolog